Karolína Hesensko-Darmstadtská (2. března 1746 – 18. září 1821) byla německou šlechtičnou. Narodila se jako nejstarší dcera Ludvíka IX. Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Karolíny. 27. září 1768 se provdala za Fridricha V. Hesensko-Homburského a měla s ním několik dětíː

 Fridrich VI. Hesensko-Homburský (1769–1829)
∞ Alžběta Hannoverská (1770–1840)
 Ludvík Vilém Hesensko-Homburský (1770–1839)
∞ Augusta Nasavsko-Usingenská (1778–1846), v roce 1805 se rozvedli
 Karolina Hesensko-Homburská (1771–1854)
∞ Ludvík Fridrich II. Schwarzbursko-Rudolstadtský (1767–1807)
 Luisa Ulrika Hesensko-Homburská (1772–1854)
∞ Karel Günther Schwarzbursko-Rudolstadtský (1771–1825)
 Amálie Hesensko-Homburská (1774–1846)
∞ Fridrich Anhaltsko-Desavský (1769–1814)
 Augusta Hesensko-Homburská (1776–1871)
∞ Fridrich Ludvík Meklenbursko-Schwerinský (1778–1819)
 Filip Hesensko-Homburský (1779–1846)
∞ Rosalie Antonie z Naumburgu, baronka Schimmelpfennig von der Oye, née Pototschnig (1806–1845)
 Gustav Hesensko-Homburský (1781–1848)
∞ Luisa Anhaltsko-Desavská(1798–1858)
 Ferdinand Hesensko-Homburský (1783–1866)
 Marie Anna Hesensko-Homburská (1785–1846)
∞ Vilém Pruský (1783–1851)
 Leopold Hesensko-Homburský (1787–1813), padl v bitvě u Lützen

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 2. března
Narození v roce 1746
Úmrtí 18. září
Úmrtí v roce 1821
Úmrtí v Bad Homburg vor der Höhe
Hesensko-Darmstadtští
Ženy